Resilienz (von lateinisch resilire „zurückspringen, abprallen“) steht für:

 Resilienz (Psychologie), psychische Widerstandsfähigkeit
 Resilienz (Soziologie), Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften
 Resilienz (Ingenieurwissenschaften), Fähigkeit technischer Systeme, bei einem Teilausfall nicht vollständig zu versagen
 Resilienz (Ökosystem), Fähigkeit eines Ökosystems, nach einer Störung zum Ausgangszustand zurückzukehren
 Resilienz, systemische Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegenüber Störungen, siehe Resilienz-Management
 Resilienz (Zahnmedizin), Nachgiebigkeit der Mundschleimhaut bei Belastung
 Resilienz (Energiewirtschaft), Ausfallsicherheit in der Energieversorgung
 Resilienz (Mathematik), ein Begriff aus der Theorie der Blätterungen

Siehe auch:
 organisatorische Resilienz (BSI-Standard)
 Fehlertoleranz (Resilienz technischer Systeme)